«Мара. Пожиратель снов» () — американский мистический фильм ужасов 2018 года режиссёра Клайва Тонга. В США фильм вышел 7 сентября 2018 года. В России фильм вышел 6 сентября 2018 года.

Сюжет 
Кейт Фуллер работает в полиции психологом. Её привлекли к расследованию необычного преступления. Найден труп задушенного мужчины. Полиция предполагает, что его задушила собственная жена во время сна. У них даже есть свидетель — восьмилетняя девочка, дочь погибшего Софи.

Сначала в этом странном деле всё казалось простым и очевидным. Однако Кейт в ходе расследования преступления, всё больше углубляясь в него, начинает понимать, что это дело не такое уж очевидное. Девушка узнала, что существует какая-то потусторонняя демоническая сущность — Мара, которая имеет способность убивать людей во время их сна. Мало того, Кейт сама столкнулась с этим демоном, когда у неё начались такие же проблемы, что и у убитого. Кошмарные сновидения могут теперь в любой момент привести к гибели девушки. Каждая следующая ночь может оказаться для неё последней. Даже дневной сон может стать опасным для Кейт. Теперь ей нужно во что бы то ни стало разобраться в том, что происходит прежде, чем эта демоническая сущность доведёт до трагического финала.

В ролях

Примечания 

Фильмы на английском языке
Фильмы ужасов 2018 года
Фильмы о демонах
Фильмы о полицейских
Детективные фильмы США
Фильмы США 2018 года